Görau ist der Ortsname von

 Görau (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Görau (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern

 Burgstall Görau, abgegangene Wallburg bei Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern